La Matilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Matilla (ort i Spanien, Kanarieöarna), Provincia de Las Palmas, 
 La Matilla (ort i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar